Но́вая волна́ 2014 (; ) — 13-й Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна», который проходил с 22 по 27 июля 2014 года в концертном зале Дзинтари, в городе Юрмала, Латвия. Последний конкурс, прошедший в Юрмале.

Участники

1-й конкурсный день (23 июля 2014)

2-й конкурсный день (24 июля 2014) 
Во второй конкурсный день состоялся «День дуэтов» — молодые таланты спели вместе с победителями и лауреатами «Новой волны» прошлых лет.

3-й конкурсный день (26 июля 2014)

Первый день. Открытие фестиваля (22 июля 2014 года)

Ведущие 
 Лера Кудрявцева, Сергей Лазарев, Липа Тетерич, Стас Костюшкин, Анна Семенович, Александр Ревва

На открытии фестиваля выступили 
1. Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев — Приветствие
2. Игорь Крутой — Торжественная речь
3. Александр Вешняков — Послание Президента РФ
4. Серебро — Я тебя не отдам
5. Валерий Меладзе — Свободный полёт
6. Николай Басков — Зая, я люблю тебя
7. Жасмин — Нет, не надо
8. Роберто Кел Торрес и Сопрано-10 — Посмотри, какая красивая
9. Дискотека Авария — Like Me
10. Денис Клявер — Странный сон
11. Ирина Дубцова и Леонид Руденко — Вспоминать
12. Сергей Лазарев — В самое сердце
13. Потап и Настя Каменских — Уди Уди
14. Валерий Леонтьев — Уполномочена небом
15. Леонид Агутин — Городок
16. Эмин Агаларов — Я лучше всех живу
17. IOWA — Простая песня
18. Александр Буйнов — Не зову любовь
19. Нюша — Только
20. Доминик Джокер — Дышу тобой
21. OLA — Jackie Kennedy
22. OLA — I’m In Love
23. Полина Гагарина — Шагай
24. Иван Дорн — Танец пингвина
25. Лайма Вайкуле — Прощание славянки
26. Филипп Киркоров — Любовь пять звёзд
27. Все участники конкурса — Юрмала

Примечания 
 В российской трансляции отсутствует песня OLA «I’m In Love» и некоторые реплики ведущих.
 В украинской трансляции отсутствуют торжественные речи Игоря Крутого и Александра Вешнякова, исключенные из трансляции по политическим причинам.

Второй день. День мирового хита (23 июля 2014 года)

Ведущие 
 Максим Галкин, Сергей Лазарев, Липа Тетерич

На дне мирового хита выступили 
1. Тимур Родригез — Happy
2. Потап и Настя Каменских — Blurred Lines
3. Джамала — Beautiful
4. Дискотека Авария — Crazy In Love
5. Ани Лорак и Сергей Лазарев — The Prayer
6. Серебро — Gun
7. Александр Коган — All You Need Is Love
8. А-Студио — Love Never Felt So Good
9. Жасмин — Jai Ho
10. IL Volo — Il Mondo
11. IL Volo — O Sole Mio
12. Филипп Киркоров — Americano
13. Максим Галкин — Can’t Help Falling in Love

Примечания 
 В российской трансляции отсутствует песня группы IL Volo «Il Mondo».
 Заключительную песню первой части концерта «Can’t Help Falling in Love», из репертуара Элвиса Пресли, Максим Галкин спел живьём в зрительном зале.

Третий день. Хит своей страны. Вечер юбилеев (24 июля 2014 года)

Ведущие 
 Надежда Грановская, Денис Клявер, Анна Семенович, Стас Костюшкин

На дне хита своей страны выступили 
1. Roy Jones — Can’t Be Touched
2. Блестящие — Мегамикс
3. Борис Моисеев — Глухонемая любовь
4. Любовь Успенская — К единственному нежному
5. Александр Ревва — Я не умею танцевать
6. Alessandro Safina — Le Temps Des Cathedrales
7. Alessandro Safina — Luna Tu
8. Сосо Павлиашвили — Небо на ладони
9. Лайма Вайкуле — Акапулько
10. Лайма Вайкуле и Валерий Леонтьев — Вернисаж
11. Валерий Леонтьев — Сокровища Чёрного моря
12. Александр Серов и Игорь Крутой — Я люблю тебя до слёз
13. Игорь Крутой и другие — Давайте восклицать

Примечания 
 В российской трансляции отсутствует песня Роя Джонса «Can’t Be Touched» и песня Алессандро Сафина «Luna Tu».
 Почти все участники концерта являются юбилярами 2014 года. Валерий Леонтьев отмечает 65-летие, Сосо Павлиашвили — 50-летие, Рой Джонс — 45-летие, Александр Ревва — 40-летие, а группа «Блестящие» — 20-летие. Игорь Крутой, Борис Моисеев, Любовь Успенская, Лайма Вайкуле и Александр Серов отмечают 60-летие. Лишь Алессандро Сафина не является юбиляром, так как отпраздновал 50-летие в 2013 году.

Традиционный турнир по пляжному футболу «New Wave Cup» (25 июля 2014 года)

Четвёртый день. Творческий вечер Аллы Пугачёвой (25 июля 2014 года)

Ведущие 
 Максим Галкин, Лера Кудрявцева, Сергей Лазарев, Стас Костюшкин, Липа Тетерич, Анна Семенович, Александр Ревва

Сет-лист

Примечания 
 По заявлению самой Пугачевой, в концерте должен был принимать участие Иосиф Кобзон с песней «Всё могут короли», но выступление не состоялось из-за недопуска Кобзона к участию в фестивале Министерством иностранных дел Латвии.

Пятый день. День премьер (26 июля 2014 года)

Ведущие 
 Лолита Милявская, Тимур Родригез, Лера Кудрявцева, Александр Ревва

На дне премьер выступили 
1. А-Студио и Томас Невергрин — Falling For You
2. Игорь Николаев — Линия жизни
3. Гоша Куценко и Юлия Пак — Светлый дым
4. Вера Брежнева и Александр Ревва — Луна
5. Лолита — На скотч
6. Элина Чага — Чай с облепихой
7. Ирина Билык — Рассвет
8. Владимир и Никита Пресняковы — Сердце пленных не берёт
9. Филипп Киркоров — Кумир
10. Лара Фабиан и Игорь Крутой — Furious
11. Лара Фабиан и Игорь Крутой — Running

Шестой день. Гала-концерт, закрытие фестиваля (27 июля 2014 года)

Ведущие 
 Лера Кудрявцева, Сергей Лазарев, Липа Тетерич, Стас Костюшкин, Анна Семенович, Александр Ревва

На закрытии фестиваля выступили 
1. Леонид Агутин — Не уходи далеко
2. Вера Брежнева — Доброе утро
3. Дима Билан — Болен тобой
4. Николай Басков и Игорь Крутой — Вишнёвая любовь
5. Алсу и Игорь Крутой — Счастье ты моё
6. Эмин Агаларов и Игорь Крутой — Начистоту
7. Филипп Киркоров и Игорь Крутой — Радость моя
8. Ани Лорак и Игорь Крутой — Снится сон
9. Яна Меликаева, Игорь Крутой и детский хор — Олимпийский вальс
10. Ёлка — Нарисуй мне небо
11. Вячеслав Рыбиков — Diamonds
12. Александр Коган — Кто кого бросил
13. Наташа Королёва — Абрикосовые сны
14. Виктория и Анастасия Петрик — Речка
15. Стас Костюшкин — Женщины, я не танцую
16. Любовь Успенская и Ирина Дубцова — Я тоже его люблю
17. Лев Лещенко — Буду с тобой
18. Лев Лещенко и Владимир Винокур — Эй, славяне
19. Ани Лорак — Медленно
20. Сона Рубенян — Karot
21. Кристина Орбакайте — Крылья
22. Нуца Бузаладзе — In My Dreams
23. Ricky Martin — Vida
24. Ricky Martin — Living La Vida Loca
25. Ricky Martin — Cup of Life
26. Игорь Крутой и другие — До свидания, Юрмала

Примечания 
 В российской трансляции отсутствует песня Стаса Костюшкина «Женщины, я не танцую», песни Рики Мартина «Vida» и «Cup Of Life», а также выступления призёров конкурса Вячеслава Рыбикова и Соны Рубенян.
 В украинской трансляции отсутствуют песни «Олимпийский вальс» и «Эй, славяне».

Жюри конкурса 
 Игорь Крутой — председатель жюри, народный артист РФ и Украины, композитор, музыкальный продюсер, певец, телепродюсер.
 Игорь Николаев — заслуженный деятель искусств РФ, певец, поэт, композитор, продюсер.
 Лайма Вайкуле — кавалер ордена Дружбы, певица, актриса.
 Леонид Агутин — заслуженный артист РФ, композитор, поэт, певец, аранжировщик.
 Валерий Меладзе — заслуженный артист РФ, певец, телеведущий, продюсер.
 Константин Меладзе — заслуженный деятель искусств Украины, заслуженный артист РФ, певец, продюсер, поэт, композитор.
 Филипп Киркоров — народный артист РФ и Украины, певец, актёр, музыкальный продюсер, композитор.

Программа конкурса 
 22 июля — Грандиозный гала-концерт, посвященный открытию конкурса.
 Специальный гость — OLA.
 23 июля — Первый конкурсный день — День мирового хита.
 Специальный гость — группа «L VOLO».
 24 июля — Второй конкурсный день — Хит своей страны.
 Специальный гость — Алессандро Сафина.
 25 июля — Традиционный турнир «Новой Волны» по пляжному футболу.
 25 июля — Творческий вечер Аллы Пугачёвой.
 Специальный гость — Алла Пугачева.
 25 июля — Дискотека «МУЗ-ТВ».
 26 июля — Международный турнир по теннису за кубок «Новой волны».
 26 июля — Третий конкурсный день — День премьер.
 Специальный гость — Лара Фабиан.
 27 июля — Грандиозный гала-концерт, посвященный закрытию конкурса. Награждение победителей. Творческий вечер Игоря Крутого.
 Специальный гость — Рики Мартин.

Ведущие 
Липа Тетерич
 Анна Семенович
 Лера Кудрявцева
 Стас Костюшкин
 Сергей Лазарев
 Александр Ревва
 Максим Галкин
 Денис Клявер
 Надежда Мейхер-Грановская
 Лолита Милявская
 Тимур Родригез

См. также 
 Детская Новая волна 2014

Ссылки 
 Официальный сайт конкурса «Новая волна»

Примечания 

2014 год в музыке
«Новая волна» по годам